Sint-Leodegariuskerk of Sint-Legierskerk is de naam van meerdere (parochie)kerken die gewijd zijn aan Sint-Leodegarius of Sint-Legiers:

België
Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius in Bornem;
Sint-Leodegariuskerk (Bohan) in Bohan;
Sint-Leodegariuskerk (Dottenijs) in Dottenijs;
Sint-Leodegariuskerk (Gottignies) in Gottignies;
Sint-Leodegariuskerk (Saint-Léger) in Saint-Léger (Henegouwen);
Sint-Leodegariuskerk (Tilff) in Tilff;

Duitsland
Sint-Leodegariuskerk (Bad Bellingen) in Bad Bellingen
Sint-Leodegariuskerk (Düppenweiler) in Düppenweiler
Parochiekerk Sint-Leodegarius (Gammertingen) in Gammertingen
Sint-Leodegariuskerk (Mendorf) in Mendorf
Sint-Leodegariuskerk (Schliengen) in Schliengen
Sint-Leodegarius- en Onze-Lieve-Vrouwe-kerk (Schönecken) in Schönecken
Sint-Leodegariuskerk (Untermässing) in Untermässing
Sint-Leodegariuskerk (Wyhlen) in Wyhlen
Sint-Leodegariuskerk (Zimmern ob Rottweil) in Zimmern ob Rottweil

Engeland
Sint-Leodegariuskerk (Ashby St Ledgers) in Ashby St Ledgers;
Sint-Leodegariuskerk (Basford) in Old Basofr;
Sint-Leodegariuskerk (Hunston) in Hunston (West Sussex);
Sint-Leodegariuskerk (Wyberton) in Wyberton;

Frankrijk
 Sint-Leodegariuskerk (Agnetz) (Oise)
 Sint-Leodegariuskerk (Allouagne) (Pas-de-Calais)
 Sint-Leodegariuskerk (Andeville) (Oise)
 Sint-Leodegariuskerk (Ansacq) (Oise)
 Sint-Leodegariuskerk (Archettes) (Vosges)
 Sint-Leodegariuskerk (Avernes-sous-Exmes) (Orne)
 Sint-Leodegariuskerk (Balagny-sur-Thérain) (Oise)
 Sint-Leodegariuskerk (Bessines-sur-Gartempe) (Haute-Vienne)
 Sint-Legierskerk (Boezegem) (Noorderdepartement)
 Sint-Leodegariuskerk (Bouxwiller) (Bas-Rhin)
 Sint-Leodegariuskerk (Bussy-lès-Daours) (Somme)
 Sint-Leodegariuskerk (Champagné-le-Sec) (Vienne)
 Sint-Leodegariuskerk (Chaux-lès-Châtillon) (Doubs)
 Sint-Leodegariuskerk (Cheylade) (Cantal)
 Sint-Leodegariuskerk (Chivres) (Côte-d'Or)
 Sint-Leodegariuskerk (Cognac) (Charente)
 Sint-Leodegariuskerk (Cravant-les-Côteaux)
 Sint-Leodegariuskerk (Dessenheim) (Haut-Rhin)
 Sint-Leodegariuskerk (Ébreuil)) (Allier)
 Sint-Leodegariuskerk (Sperleke) (Pas-de-Calais)
 Sint-Leodegariuskerk (Fertans) (Doubs)
 Sint-Leodegariuskerk (Fresne-Saint-Mamès) (Haute-Saône)
 Sint-Leodegariuskerk (Gigny (Yonne))
 Sint-Leodegariuskerk (Gironville)) (Meuse)
 Sint-Leodegariuskerk (Grand-Rullecourt) (Pas-de-Calais)
 Sint-Leodegariuskerk (Groléjac) (Dordogne)
 Sint-Leodegariuskerk (Guebwiller) (Haut-Rhin)
 Sint-Leodegariuskerk (Guémar) (Haut-Rhin)
 Sint-Leodegariuskerk (Houx) (Eure-et-Loir)
 Sint-Leodegariuskerk (Jagny-sous-Bois) (Val-d'Oise)
 Sint-Leodegariuskerk (Kogenheim) (Bas-Rhin)
 Sint-Leodegariuskerk (Le Mesnil-Théribus) (Oise)
 Sint-Leodegariuskerk (Lens) (Pas-de-Calais)
 Sint-Leodegariuskerk (Leymen) (Haut-Rhin)
 Sint-Leodegariuskerk (Lommoye) (Yvelines)
 Sint-Leodegariuskerk (Mauvières) (Indre)
 Sint-Leodegariuskerk (Montcresson) (Loiret)
 Sint-Leodegariuskerk (Montfermy) (Puy-de-Dôme)
 Sint-Leodegariuskerk (Monthermé) (Ardennes)
 Sint-Leodegariuskerk (Mouy) (Oise)
 Sint-Leodegariuskerk (Néron (Eure-et-Loir))
 Sint-Leodegariuskerk (Neurey-en-Vaux) (Haute-Saône)
 Sint-Leodegariuskerk (Nouâtre) (Indre-et-Loire)
 Sint-Leodegariuskerk (Oyonnax) (Ain)
 Sint-Leodegariuskerk (Pérenchies) (Nord)
 Sint-Leodegariuskerk (Pernant) (Aisne)
 Sint-Leodegariuskerk (Peyrilhac), (Haute-Vienne)
 Sint-Leodegariuskerk (Rancennes)
 Sint-Leodegariuskerk (Royat) (Puy-de-Dôme)
 Sint-Leodegariuskerk (Ruffey-lès-Beaune) (Côte-d'Or)
 Sint-Leodegariusker (Saint-Chamas) (Bouches-du-Rhône)
 Sint-Leodegariuskerk (Saint-Germain-en-Laye) (Yvelines)
 Sint-Leodegariuskerk (Saint-Léger (Charente))
 Sint-Leodegariuskerk (Saint-Léger (Charente-Maritime))
 Sint-Leodegariuskerk (Saint-Léger-de-Rôtes) (Eure)
 Sint-Leodegariuskerk (Saint-Léger-sous-Cholet) (Maine-et-Loire)
 Sint-Leodegariuskerk (Saint-Léger-sous-Margerie) (Aube)
 Sint-Leodegariuskerk (Saint-Maixent-l'École) (Deux-Sèvres)
 Sint-Leodegariuskerk (Schlierbach (Haut-Rhin))
 Sint-Legierskerk (Soks)
 Sint-Leodegariuskerk (Tannay) (Nièvre)
 Sint-Leodegariuskerk (Vauciennes) (Oise)
 Sint-Clara en Sint-Leodegariuskerk van Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne)
 Sint-Leodegariuskerk des sources (Pougues-les-Eaux) (Nièvre)

Italië
 Sint-Leodegariuskerk (Aymavilles) in Aymavilles

Zwitserland
 Sint-Leodegariuskerk (Basse-Nendaz)
 Sint-Leodegarius-im-Hof-kerk (Luzern)
 Sint-Leodegariuskerk (Möhlin) in Möhlin

Leodegarius